Erik Hedberg kan syfta på:

 Erik Hedberg (1767–1823), finländsk målare 
 Erik Hedberg (1868–1959), svensk målare och tecknare